Käuffer ist der Familienname folgender Personen:

 Friedrich Wilhelm Käuffer (1786–1851), deutscher Jurist
 Hugo Käuffer, Mitglied des sächsischen Landtags (1875–1894)
 Johann Ernst Rudolf Käuffer (1793–1865), Oberhofprediger in Dresden

Siehe auch: Kauffer, Käufer